Сергей Изотов:
 Изотов, Сергей Иванович (1920—2005) — генерал-лейтенант, начальник Управления кадров ГРУ ГШ ВС СССР, кавалер пяти орденов Красной Звезды.
 Изотов, Сергей Петрович (1917—1983) — советский конструктор, Герой Социалистического Труда.